Алекса́ндр Бори́сов:
 
 Борисов, Александр Алексеевич (1866—1934) — русский художник, живописец Арктики, писатель, общественный деятель, исследователь.
 Борисов, Александр Борисович (род. 1947) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Борисов, Александр Васильевич (1913—1977) — советский председатель Свердловского облисполкома.
 Борисов, Александр Геннадиевич (род. 1969) — российский актёр.
 Борисов, Александр Григорьевич (1873 — не ранее 1935) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Борисов, Александр Дмитриевич (1893 — ?) — полковник, командир дивизии народного ополчения.
 
 Борисов, Александр Ильич (род. 1939) — советский и российский учёный-биолог, публицист и общественный деятель, священнослужитель Русской православной церкви.
 Борисов, Александр Михайлович (1917—1941) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 
 Борисов, Александр Степанович (1935—2005) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, бригадир токарей.
 Борисов, Александр Тимофеевич (1927—2017) — советский и российский художник-постановщик.
 Борисов, Александр Фёдорович (1905—1982) — советский актёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Борисов, Александр Юрьевич (род. 1959) — советский футболист.